The In Crowd steht für:

Filme:
 The In Crowd, Originaltitel von Dance Party, US-amerikanischer Film von Mark Rosenthal (1988) 
 The In Crowd, Originaltitel von Die eiskalte Clique, US-amerikanischer Film von Mary Lambert (2000)

Musik:
 The In Crowd, früherer Name von Tomorrow (Band), britische Rockband
 The In Crowd (jamaikanische Band), jamaikanische Reggaeband
 The In Crowd (The-Ramsey-Lewis-Trio-Album), Album von The Ramsey Lewis Trio (1965)
 The In Crowd (Kidz-in-the-Hall-Album), Album von Kidz in the Hall (2008)